Battaglia di Bassora (871) – combattuta tra il 7 e il 10 settembre 871 tra i ribelli Zanj e gli Abbasidi nell'ambito della rivolta degli Zanj.
 Battaglia di Bassora (1914) – combattuta tra l'11 e il 21 novembre 1914 tra britannici e ottomani nell'ambito della prima guerra mondiale
 Battaglia di Bassora (2003) – combattuta tra il 21 marzo e il 6 aprile 2003 tra statunitensi, britannici e iracheni nell'ambito della guerra d'Iraq
 Battaglia di Bassora (2008) – combattuta tra il 25 e il 31 marzo 2008 tra i ribelli sciiti dell'Esercito del Mahdi e le truppe governative irachene e statunitensi nell'ambito della guerra d'Iraq.